There Goes Rhymin' Simon («Там идет рифмующий Симон» (англ.) — третий студийный альбом американского фолк-певца и музыканта Пола Саймона, изданный 5 мая 1973 года на лейбле Columbia Records. Две номинации на премию Грэмми, включая лучший альбом года.

История 
Диск достиг позиции № 2 в американском хит-параде Billboard 200, получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий, например, Allmusic, Robert Christgau, Rolling Stone.

Grammy Awards 

|-
| width="35" align="center"|1974 || «Still Crazy After All These Years» || | Лучший альбом года || 
|-
| width="35" align="center"|1974 || «Still Crazy After All These Years» || | Лучшее мужское вокальное поп-исполнение || 
|-

Список композиций 
Автор всех песен сам Пол Саймон.

Первая сторона
 «Kodachrome» — 3:32
 «Tenderness» — 2:53
 «Take Me to the Mardi Gras» — 3:27
 «Something So Right» — 4:33
 «One Man’s Ceiling Is Another Man’s Floor» — 3:44

Вторая сторона
 «American Tune» — 3:43
 «Was a Sunny Day» — 3:41
 «Learn How to Fall» — 2:44
 «St. Judy’s Comet» — 3:19
 «Loves Me Like a Rock» — 3:31

Бонусные треки № 11-14 вышли на ремастинговом переиздании в 2004 году
 «Let Me Live in Your City» (work-in-progress) — 4:21
 «Take Me to the Mardi Gras» (acoustic demo) — 2:31
 «American Tune» (unfinished demo) — 4:03
 «Loves Me Like a Rock» (acoustic demo) — 3:24

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 
 There Goes Rhymin' Simon at Acclaimed Music (list of accolades)

Альбомы Пола Саймона
Альбомы США
Рок-альбомы
Альбомы Columbia Records